Der Begriff Tomintoul bezeichnet:

 eine Ortschaft in Schottland, siehe Tomintoul (Schottland)
 eine Whiskybrennerei, siehe Tomintoul (Whiskybrennerei)